Eugen Naumann (1803–1880) – niemiecki działacz społeczny i polityczny w Poznaniu, z zawodu prawnik
 Eugen Naumann (1874–1939) – działacz mniejszości niemieckiej w Polsce, poseł na Sejm w latach 1922–1930